Берроуз, Уильям:

 Берроуз, Уильям Сьюард (1857—1898) — американский изобретатель.
 Берроуз, Уильям Сьюард (1914—1997) — американский писатель, автор романа «Голый завтрак», внук изобретателя Берроуза.
 Берроуз, Уильям Сьюард (1947—1981) — американский писатель, сын писателя Берроуза, правнук изобретателя Берроуза.